

Codici 
 AUS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Austin-Bergstrom di Austin, Texas (Stati Uniti d'America)
 aus – codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue australiane aborigene
 AUS – codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Australia

Geografia 
 Aus – città della regione di Karas (Namibia)

Altro 
 Lauri Aus – ciclista su strada estone, fino al 1991 sovietico